Филимо́нов (Филимо́нова) — русская фамилия, образованная от имени Филимон. Известные носители:

Филимонов 
 
 Филимонов, Алексей Семёнович (1822—1886) — русский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Филимонов, Анатолий Афанасьевич (1880—1942) — архиерей Православной российской церкви (обновленческой), 1-й викарий Московской митрополии.
 
 Филимонов, Артём Денисович (род. 1994) — украинский футболист, полузащитник.
 
 
 
 Филимонов, Вениамин Александрович (1938—2008) — советский и российский актёр.
 
 
 
 Филимонов, Георгий Дмитриевич (1826—1898) — русский археолог.
 Филимонов, Даниил Филимонович (1855—1938) — чувашский писатель, архиепископ, педагог.
 Филимонов, Денис Владимирович (род. 1971) — советский и украинский футболист.
 
 Филимонов, Донат Кириллович (1910—1963) — председатель Томского облисполкома (1949—1952).
 
 Филимонов, Лев Николаевич (1919—2010) — советский и российский физик, альпинист.
 Филимонов, Леонид Иванович (1935—2022) — министр нефтяной и газовой промышленности СССР.
 
 
 Филимонов, Олег Николаевич (род. 1952) — советский и украинский юморист.
 Филимонов, Пётр Ивлевич (1922—1945) — гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Филимонов, Семён Васильевич (1848—?) — русский военачальник, генерал-майор артиллерии, чиновник Главного артиллерийского управления.
 
 Филимонов, Станислав (род. 1979) — казахстанский прыгун с трамплина.
Филимонов, Фёдор Фёдорович (1862—1920) — русский поэт (псевдоним Гейне из Ирбита).
 Филимонов, Эдуард Геннадьевич (1934—2000) — советский и российский религиовед, эксперт по религиозному экстремизму.
 Филимонов, Юрий Сергеевич (1934—2002) — советский и российский артист эстрады (пародист), режиссёр, педагог.
 Филимонов, Яков Яковлевич (1771—1795) — русский художник-пейзажист.



См. также 
 Филимоновы — о дворянских родах
 Филимоновы — деревня в Орловском районе Кировской области России
 Филимоновка
 Филимоново
 Филимоновщина
 Фолимонов